

Codici
 RAK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Marrakech-Menara, Marrakech, Marocco
 rak – codice ISO 639-3 della lingua tulu-bohuai

Musica
 RAK Records – etichetta discografica britannica
 RAK Studios – studi di registrazione londinesi

Persone
 Alessandro Rak (1977) – fumettista, animatore e regista italiano
 Michal Rak (1979)  – pallavolista ceco
 Michele Rak (1940) – critico letterario, storico e scrittore italiano
 Richmond Rak (1985) – ex calciatore ghanese naturalizzato svizzero, di ruolo centrocampista
 Róbert Rák (1978) – ex calciatore slovacco, di ruolo attaccante

Altro
 Opel RAK e – concept car prodotta dalla Opel
 Opel RAK.2 – auto a razzo della Opel
 Rakʿa (in arabo: ﺭﻛﻌـة) – unità costituiva delle preghiera islamica